Бимбаев — фамилия; имеет женскую форму Бимбаевa.
 Бимбаев, Георгий Мархаевич (1941—2013) — чабан, заслуженный наставник молодёжи РСФСР, полный кавалер Ордена Трудовой Славы.
 Бимбаев, Мацак Тонхеевич (1900—1993) — советский военнослужащий, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Монгольской народной революции.
 См. также 
 Улица Бимбаева